Suchtpotenzial (alternative Schreibweise: Suchtpotential) steht für:

 Abhängigkeitspotenzial von Substanzen, siehe Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen #Abhängigkeitspotenzial
 Suchtpotenzial (Band), deutsches Liedermacher-Duo